Dans la mythologie grecque, Delphos est le fondateur mythique de Delphes.

Delphos peut aussi désigner :

Toponyme 

 Delphos, une ville des comtés d'Allen et de Van Wert en Ohio ;
 Delphos, une ville du comté de Ringgold en Iowa ;
 Delphos, une ville du comté d'Ottawa au Kansas.

Autres 
 robe Delphos en satin de soie plissé, créée par Mariano Fortuny en 1907, révolutionnaire par sa coupe et les techniques employées à son maintien